Ángel D. López Ruano – hiszpański piłkarz
 Àngel López Jiménez – hiszpański astronom